«Фи́штаун Пи́нгвинз» () — немецкий профессиональный хоккейный клуб из города Бремерхафен, выступающий в Немецкой хоккейной лиге.

История

Статистика сезонов 

Примечания : 'Игр' — количество сыгранных матчей, 'ВОТ' — Выигранные овертаймы, 'ВБ' — выигранные серии буллитов, 'ПОТ'- проигранные овертаймы, 'ПБ'- проигранные серии буллитов.

Результаты турниров

Ссылки 
  fischtown-pinguins.de — Fischtown Pinguins official website
 Fischtown Pinguins on Eurohockey
 Fischtown Pinguins on HockeyDB
 Firsthand account of a visit to a Pinguins game

Хоккейные клубы Германии
Спортивные клубы земли Бремен